Die Little League World Series 1975 war die 29. Austragung der Little League Baseball World Series, einem Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport.

Es war das einzige Turnier an welchem nur amerikanische Teams zugelassen waren. Durch den vierten Sieg in Folge der Mannschaft aus Taiwan im Vorjahr wurden Stimmen laut, welche vermuteten, dass zu alte Spieler eingesetzt wurden. Es konnte aber nie restlos geklärt werden. Aus diesem Grund entschied man sich ab 1975 keine internationalen Teams mehr zuzulassen. Durch massive Proteste wurden ab 1976 wieder Mannschaften von außerhalb der USA zugelassen.

Teilnehmer

Ergebnisse

Gewinnerrunde

Einzelnachweise 

Baseball 1975
1975
Sportveranstaltung in South Williamsport